Ы́хне () — река в Эстонии. 3,5 км реки протекает по территории Латвии.

Длина реки составляет 94 км, площадь водосборного бассейна — 573 км².

Река Ыхне берёт начало из озера Вейсъярв, а впадает в более крупное озеро Выртсъярв. Высота истока — 96 метров. Высота устья — 33 м над уровнем моря.

На реке стоит город Тырва. Река частично протекает по территории одного из заповедников европейской экологической сети «Натура 2000».

Притоки 
 Йыку (пр)
 Хельме (лв)

Галерея

Примечания 

Реки, впадающие в озеро Выртсъярв
Реки Вильяндимаа
Реки Валгамаа
Реки Валкского края
Эргемская волость